Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie 2017 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas zimowej uniwersjady w dniach 1–5 lutego 2017 w Ałmaty, w Kazachstanie. Zawody odbyły się w trzech konkurencjach: solistów, solistek i par tanecznych

Udział w zawodach mogli wziąć łyżwiarze urodzeni między 1 stycznia 1989 roku a 31 grudnia 1999, będący w trakcie studiów na uczelni wyższej lub maksymalnie rok po jej ukończeniu. Każdy kraj miał prawo zgłosić do zawodów nie więcej niż trzech reprezentantów w każdej konkurencji.

Terminarz 
 1 lutego – program krótki solistek
 2 lutego – taniec krótki, program dowolny solistek
 3 lutego – program krótki solistów
 4 lutego – taniec dowolny, program dowolny solistów
 5 lutego – pokazy mistrzów

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

Zimowa Uniwersjada 2017
2017
Uniwersjada